Metrologic peut faire référence à :
 Metrologic Group, entreprise de technologie française ;
 Metrologic Instruments, entreprise fabriquant des lecteurs à code-barres